Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (rövidítve: VKM) az egyik minisztérium volt Magyarországon 1848/49, illetve 1867 és 1951 között. 
VKM, angol rövidítése a Vehicle Keeper Mark vasúti járműtulajdonos jelölésnek
VKM a Verselő Kárpát-medence szavalóverseny rövidítése
VKM, szlovák rövidítése a többrétegű kombinált anyagoknak (viacvrstvové kombinované materiály), mely megjelölést például a szemétgyűjtésnél és szelekciójánál használnak